Pier Antonio Mezzastris – pittore della fine del XV secolo
Bernardino Mezzastris – pittore dell'inizio del XVI secolo, figlio del precedente